Ви́ктор Со́тников: Сотников, Виктор (род. 1974) — российский легкоатлет.
 Сотников, Виктор Васильевич (1922—2004) — почётный гражданин Мурманска, заслуженный строитель РСФСР.
 Сотников, Виктор Викторович (род. 1961) — российский серийный убийца.
 Сотников, Виктор Юрьевич (род. 2001) — белорусский футболист.